Сапу́н:

 Сапун (пристрій) — кондиціонер робочої рідини, призначений для сполучення повітряної порожнини гідробака з навколишнім середовищем та очищення повітря, що надходить в гідробак з навколишнього середовища.
 Сапун-гора — височина, що знаходиться на південний схід від Севастополя.
 Сапун — село у Вачському районі Нижньогородської області.

Персоналії 
 Сапун Володимир Миколайович (нар. 1982) — старший матрос Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Сапун Семен Семенович — український революціонер-підпільник. Лідер Сумської обласної мережі ОУН (б) під час німецької окупації.